Fürnberg / Fürnbergová je německé příjmení následujících osob:

 Alena Fürnbergová (* 1947), německá řečnice a učitelka řeči
 Siegfried Friedl Fürnberg (1902–1978), rakouský partyzán a komunistický politik
 Joseph von Fürnberg (1742–1799), rakouský průmyslník
 Karel Josef Weber z Fürnbergu († 1767), rakouský šlechtic, patron Josepha Haydna
 Louis Fürnberg (1909–1957), česko-německý diplomat, spisovatel, básník a hudebník

Německá příjmení